Unter dem Begriff differenzielles Paar versteht man
 ein Paar von Leiterzügen zur differenziellen Signalübertragung bei elektronischen Baugruppen, 
 die beiden gleichartigen Transistoren bei einem Differenzverstärker.